Les Élections régionales de 1985 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 1985) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le . 

1985
Haute-Autriche
Octobre 1985